Сезон 1980–1981 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 6 вересня 1980 та 26 квітня 1981 року. Став ювілейним, 50-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру вперше у своїй історії став «Реал Сосьєдад». Майбутні чемпіони більшу частину сезону перебували «у затінку», займаючи здебільшого 3-5 місця турнірної таблиці. Натомість протягом 6—30 турів турнірну таблицю незмінно очолював мадридський «Атлетіко», який, втім, на фінішному відрізку першості зазнав декількох поразок і врешті-решт був змушений задовольнитися бронзовими медалями. Боротьба ж за чемпіонство в останніх турах точилася між двома «Реалами» — «Реалом Сосьєдад» та «Реалом Мадрид». Обидва клуби за результатами чемпіонату набрали однакову кількість очок, а різниця забитих та пропущених голів навіть була кращою у мадридців. Однак, відповідно до регламенту турніру, при рівності очок до уваги бралися насамперед результати очних двобоїв, за якими «Реал Сосьєдад» і виявився сильнішим, обігравши мадридців вдома з рахунком 3:1 і лише мінімально поступившись на виїзді 0:1.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1980–81 став нападник «Барселони», Кіні, якому для перемоги у суперечці голеодорів вистачило 20 забитих голів.  

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Реал Мадрид» (20)
 Найменше поразок: «Реал Сосьєдад», «Атлетіко» (Мадрид) (8)
 Найкраща атака: «Реал Мадрид», «Барселона» (66 забито)
 Найкращий захист: «Реал Сосьєдад» (29 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Реал Мадрид» (+29)

 Найбільше нічиїх: «Вальядолід» (13)
 Найменше нічиїх: «Лас-Пальмас» (4)

 Найбільше поразок: «Альмерія» (21)
 Найменше перемог: «Альмерія» (6)

 Найгірша атака: «Альмерія» (30 забито)
 Найгірший захист: «Саламанка» (67 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Альмерія» (-36)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1980–81 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1980–81 на bdfutbol.com  

1980-81
1981 у футболі
1980 у футболі